Biografia: Pocahontas, princesa índia del poble powhatan

 Cinema:
 Pocahontas (pel·lícula), pel·lícula de Disney]de 1995
 Pocahontas II: Journey to a New World, la seva seqüela, de 1998

 Geografia: localitats dels Estats Units d'Amèrica amb aquest nom:
 Pocahontas (Arkansas)
 Pocahontas (Illinois)
 Pocahontas (Iowa)
 Pocahontas (Missouri)
 Pocahontas (Virgínia)